Чемпіонат Австрії 1988—1989 () — 78-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій перший титул чемпіона Австрії здобув Сваровскі-Тіроль.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1989
Австрія
Австрія
1988 в австрійському спорті
1989 в австрійському спорті